Женский футбольный клуб «Рейнджерс» () — женский шотландский футбольный клуб из Глазго, аффилиат футбольного клуба «Рейнджерс». Основан в 2008 году.

История 
Клуб основан в 2008 году по примеру ранее создавших женские команды «Селтика», «Хиберниана» и «Абердина». Клуб сформировался при партнёрстве с существовавшей с 1999 года командой «Пейсли Сити Ледис». Первым тренером новой команды стал Дрю Тодд, а капитаном — игрок сборной Шотландии Джейн Соммервилл. 

Команда заняла место «Пейсли Сити Ледис» в Первом дивизионе, большая часть игроков также перешла в «Рейнджерс». 

В дебютном сезоне команда завершила чемпионат на первом месте и получила право выступать в Премьер-лиге. Также команда дошла до финала Кубка Шотландии, в котором уступила «Глазго Сити» со счётом 0:5. 

В 2010 году главным тренером назначен Скотт Эллисон. Под его руководством клуб второй раз вышел в финал Кубка Шотландии, где уступил «Хиберниану» (1:2). 

В мае 2011 года Алана Маршалл стала первым игроком «Рейнджерс», вызванным в сборную Шотландии.

В 2014 году команда добилась лучшего результата в истории, заняв второе место в Премьер-лиге.

С мая 2017 года команду возглавляет Эми Макдональд.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения

Лига 
 Чемпионат Шотландии:
  Серебряный призёр (1): 2014
 Первый дивизион Женской лиги:
  Победитель (1): 2009

Кубки 
 Кубок Шотландии:
  Финалист (2): 2009, 2010

Примечания

Ссылки 
 Клубный раздел на сайте rangers.co.uk 

Женские футбольные клубы Шотландии
Футбольные клубы Глазго
Женский